Дженкинс () — может означать фамилию, а также:

Фамилия

А—Д 
  (род. 1981) — шотландский футболист.
 Дженкинс, Аллен (при рождении Альфред Макгонегал; 1900—1974) — американский актёр и певец.
 Дженкинс, Альберт (1830—1864) — кавалерийский генерал армии Конфедерации.
 
 Дженкинс, Бёрджесс (род. 1973) — американский актёр.
 Дженкинс, Генри (род. 1958) — американский философ и культуролог.
 Дженкинс, Джеффри (1920—2001) — южно-африканский журналист, писатель, сценарист.

К—Р 
 Дженкинс, Карл (род. 1944) — британский композитор.
 Дженкинс, Картер (род. 1991) — американский актёр.
 Дженкинс, Кен (род. 1940) — американский актёр.
 Дженкинс, Кэтрин (род. 1980) — валлийская певица и автор песен.
 Дженкинс, Луиза Фриланд (1888—1970) — американский астроном.
 Дженкинс, Майкл (род. 1986) — американский баскетболист.
 Дженкинс, Майкл Шеннон (род. 1969) — американский актёр.
 Дженкинс, Марк (род. 1970) — современный американский художник.
 Дженкинс, Мика (1835—1864) — генерал армии Конфедерации в годы гражданской войны в США.
 Дженкинс, Ноам (род. 1983) — канадский актёр.
 Дженкинс, Ноам (род. 1983) — актёр.
 Дженкинс, Остин (род. 1989) — американский рестлер, известный под именем Адам Коул.
 Дженкинс, Пэтти (род. 1971) — американский режиссёр и сценарист.
 Дженкинс, Ребекка (род. 1959) — канадская актриса.
 
 
 Дженкинс, Рой Гаррис (1920—2003) — британский государственный деятель.

С—Э 
 Дженкинс, Сандра (урожд. Сандра Риппель) (род. 1961) — канадская кёрлингистка.
 Дженкинс, Сезар (1866—1941) — валлийский футболист.
 Дженкинс, Сидни (1873—1947) — британский велогонщик.
 Дженкинс, Сэм (род. 1966) — американская актриса.
 Дженкинс, Тамара (род. 1962) — американская сценаристка и режиссёр.
 Дженкинс, Терри (род. 1963) — английский дартсмен, также известный по прозвищу «Бык».
 Дженкинс, Томас (1722—1798) — британский антиквар, коллекционер, живописец.
 Дженкинс, Уильям Фицджеральд (1896—1975) — американский писатель-фантаст, более известен как Мюррей Лейнстер.
 Дженкинс, Флоренс Фостер (1868—1944) — американская пианистка и певица.
 Дженкинс, Хейз Алан (род. 1933) — американский фигурист.
 
 Дженкинс, Эдвард (1838—1910) — английский писатель-сатирик и политический деятель.
 Дженкинс, Элизабет (1905—2010) — британская писательница.
 Дженкинс, Эмили (род. 1967) — американская писательница, также известная под псевдонимом Э. Локхарт.

Топоним 
 Дженкинс — лунный кратер.

Населённый пункт 
 
 
 
 Дженкинс (округ)
 Дженкинс (город, Миннесота) — город в округе Кроу-Уинг, штат Миннесота, США.
 Дженкинс (округ, Джорджия) — округ штата Джорджия, США.
 Дженкинс (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Кроу-Уинг, Миннесота, США.

Фильмы 
 Флоренс Фостер Дженкинс (фильм) — фильм 2016 года режиссёра Стивена Фрирза, Великобритания.
 Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс! — американская комедия 2008 года с Мартином Лоуренсом в главной роли.

См. также 
 Лирой Дженкинс — виртуальный персонаж из игры World of Warcraft.
 Робертс, Джозеф Дженкинс (1809—1876) — первый и седьмой президент Либерии.
 Хеш-функция Дженкинса — семейство хеш-функций общего назначения для ключей переменной длины.
 Война за ухо Дженкинса — колониальная война между Англией и Испанией, которая велась главным образом в бассейне Карибского моря.
 
 Дженкинстаун